Santa María del Berrocal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa María del Berrocal (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Santa María del Berrocal (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar